Аки Лахти (, 22 декабря 1931 — 1998) — финский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Финляндии 1969 г. Бронзовый призер чемпионата Финляндии 1966 г.

В составе сборной Финляндии участник двух шахматных олимпиад и командного первенства мира среди студентов.

В 1969 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1969—1971.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Лахти в базе Chessgames
 Личная карточка А. Лахти на сайте 365Chess
 Личная карточка А. Лахти на сайте 365Chess (часть партий ошибочно приписана шахматисту Йоуко Лахти)

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад